Сиквел — ,  

 Сиквел (искусство) — произведение искусства, являющееся прямым продолжением какого-нибудь более раннего произведения.
 SQL (компьютерный сленг, по названию первой реализации — SEQUEL).